

Codici 
 BEQ  – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bury St. Edmunds Honington (Regno Unito)

Informatica 
 beq  – istruzione assembly di salto condizionato che significa "Branch if EQual"